Il doppio  del Legg Mason Tennis Classic 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Mardy Fish e Mark Knowles erano i detentori del titolo ma Fish ha deciso di non partecipare.Knowles ha giocato insieme a Xavier Malisse ma sono stati eliminati in semifinale.

Michaël Llodra e Nenad Zimonjić hanno sconfitto in finale Robert Lindstedt e Horia Tecău per 63-7, 7-66, [10-7].

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
 Maks Mirny /  Daniel Nestor (primo turno)

 Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (campioni) 
 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Legg Mason Tennis Classic 2011
ATP World Tour 2011